Шишаки — многозначное слово:
 Шишаки — множественное слово, от слова шишак.

Топонимы

Узбекистан 
 Шишаки — посёлок городского типа в Наманганской области

Украина 
 Шишаки — село в Сокальском районе Львовской области.
 Шишаки — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Шишаки — посёлок городского типа, административный центр Шишацкого района Полтавской области.

Таксоны 
 Шишаки () — род тропических брюхоногих моллюсков.